Graellsia steht für 

 die Schmetterlingsgattung Graellsia mit der einzigen Art Isabellaspinner
 die Pflanzengattung Graellsia